Detta är en lista över de 542 kommunerna i departementet Gironde i Frankrike.

Gironde
Kommuner Gironde